Jméno a příjmení Miloš Tomáš  nosí více osob: 

 Miloš Tomáš (fotbalista) – slovenský fotbalista
 Miloš Tomáš (mystik) – český mystik a spisovatel, syn Míly a Eduarda Tomášových